L'édition 2014 du tournoi du Queen's s'est déroulée du 9 au  sur gazon. Ce tournoi marque le début de la très courte saison sur gazon en parallèle avec le tournoi de Halle.

Faits marquants 
Grigor Dimitrov remporte le tournoi en simple en s'imposant face à Feliciano López en finale. Il s'agit de son  ATP et du premier sur gazon et de la  perdue pour l'Espagnol. En finale, il a sauvé une balle de tournoi à 5-6 sur son service.

En double, Alexander Peya et Bruno Soares s'imposent en battant Jamie Murray et John Peers en finale. Ils remportent leur  ensemble, le  pour l'Autrichien et le  pour le Brésilien.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Queen's
 Saison 2014 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi du Queen's
 
 

Queens
ATP 2014
Tennis en Angleterre en 2014
Tennis en juin 2014
Sport à Londres en 2014